Асиновский:

 Асиновский, Олег Эдуардович — российский поэт
 Асиновский район — расположен на юго-востоке Томской области